Гран-прі Іспанії 2020 року (офіційно — Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 16 серпня 2020 року на трасі Каталунья в Монмало, Іспанія. Гран-прі Іспанії — шостий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2020 року.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 в іспанському спорті
Серпень 2020